A LEN-bajnokok ligája, az Európai Úszószövetség (Ligue Européenne de Natation, röviden LEN) által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely évente kerül megrendezésre.

A sorozat 1963-ban indult és 1996-ig LEN-bajnokcsapatok Európa-kupája néven futott. 1996 és 2003 között Bajnokok Ligája, 2004 és 2011 között Euróliga volt az elnevezés. 2011-től ismét Bajnokok Ligája a hivatalos név.

A BL győztese részt vesz a LEN-szuperkupa döntőjében, ahol a LEN-Európa-kupa győztesével játszik.

Korábbi döntők

Győztes klubok rangsora

</center>

Győzelmek és második helyezések száma nemzetenként

Jegyzetek

Források

 Információk a sports123.com honlapján
 allcompetitions.com

Nemzetközi vízilabdakupák